Charles-Louis van Houtte (1809-1865), Belgisch orgelmaker
Louis Benoît Van Houtte (1810-1876), Belgisch botanicus
Marie-Louise Van Houtte of Louise Laridon (1850-1900), Belgisch verpleegster
Jean Van Houtte (1907-1991), Belgisch premier en minister
Jan Van Houtte (1913-2002), Belgisch historicus
Roger Van Houtte (1951-2011), Belgisch journalist

En ook:
Regering-Van Houtte, in België aan de macht van 1952-1954, met Jean van Houtte als premier